Холкин — фамилия; имеет женскую форму Холкина.
 Холкин, Александр Валерьевич (1967—2006) — русский поэт, автор и исполнитель песен.
 Холкин, Василий Васильевич (1914—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 См. также 
 Холкино — название населённых пунктов в России.